Драфт расширения НБА 1961 года стал первым драфтом расширения НБА . Драфт прошёл 26 апреля 1961 года и на нём новая команда НБА «Чикаго Пэкерс» могла выбрать себе игроков перед сезоном 1961/62. «Пэкерс» стали вторым клубом из Чикаго, после «Чикаго Стэгс», который обанкротился в 1950 году. Позже «Пэкерс» несколько раз изменяли своё название и переезжали в разные города, пока окончательно не обосновалась в Вашингтоне и теперь носит название «Вашингтон Уизардс». Во время драфта расширения новой команде было позволено выбирать игроков из клубов, выступающих в лиге. Но новая команда могли выбирать не любого игрока. Каждый из клубов мог защитить определённое количество игроков из своего состава.

Первым главным тренером «Пэкерс» стал четырёхкратный участник матчей всех звёзд НБА и бывший тренер «Миннеаполис Лейкерс» Джим Поллард. На драфте клуб выбрал восемь игроков, по одному из каждой команды лиги. Среди выбранных игроков был и бывший второй номер драфта Арчи Ди, однако он, как и Барни Кейбл сыграли всего несколько матчей за «Пэкерс» и были обменяны в «Сент-Луис Хокс» на бывшего первого номера драфта Сихуго Грина, участника матча всех звёзд Вуди Солдсберри и Джо Грабовски.. Дэйв Бадд, выбранный из «Нью-Йорк Никс» был обменян обратно в «Никс» так и не сыграв ни одной игры за «Пэкерс». Он был обменян на Чарли Тира и Боба Макнила. Из шести игроков, вошедших в состав клуба перед его дебютным сезоном всего два отыграло более одного сезона за чикагскую команду.

Легенда

Выборы

Комментарий 
  Число лет, проведенных в НБА, до драфта расширения
  Включает выступления за «Чикаго Зефирс» (1962—1963) и «Балтимор Буллетс» (1963—1973)
  Никогда ни играл за клуб

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History
 

Драфты НБА
1961 год в баскетболе
Вашингтон Уизардс